V řecké mytologii existuje několik postav nesoucí toto jméno:

 Korónis (Phlegyasova dcera) – princezna Thesálského království, dcera Phlegyase, matka boha lékařství Asklépia a milenka boha Apollóna
 Korónis (hyáda) – jedna z Hyád
 Korónis (Korónova dcera) – dcera fóckého krále Koróna. Poté, co se na ni rozhněval Poseidón, byla před svým pronásledovatelem zachráněna bohyní Athénou, která ji proměnila ve vránu. Postup proměny je zachycen na obrazu Neptun pronásledující Korónis, vytvořeného kolem roku 1670 Giuliem Carpionim. Obraz se nachází v galerii Uffizi v italské Florencii.